Cannibale – essere vivente che si ciba di altri della sua specie
 Cannibale – periodico irregolare a fumetti
 Cannibale – protagonista della serie animata Annibale e Cannibale
 Cannibale – soprannome dell'ex ciclista Eddy Merckx
 Cannibali – movimento letterario sviluppatosi in Italia verso la metà degli anni novanta
 Cannibali – album musicale del cantautore italiano Raf